Tony Kaye is de naam van:
 Tony Kaye (muzikant) (geboren 1946), een Britse rocktoetsenist.  Yes, Badger, Detective en Badfinger
 Tony Kaye (regisseur) (geboren 1952), regisseur van American History X en Lake of Fire